Dargan ist der Familienname folgender Personen:

 Ash Dargan, australischer Musiker
 Edmund Strother Dargan (1805–1879), US-amerikanischer Politiker
 George W. Dargan (1841–1898), US-amerikanischer Politiker
 Karl Dargan (* 1985), US-amerikanischer Boxer
 Olive Tilford Dargan (1869–1968), US-amerikanische Autorin
 William Dargan (1799–1867), irischer Eisenbahningenieur